Taperensi – abitanti di São José da Tapera
Taperensi – abitanti di Tapera